Года́р (, ) — французская фамилия, происходит от офранцуженной формы немецкого имени Готтхард.

Также  — словацкая фамилия иного происхождения.

Известные носители:

 Годар, Аньес (род. 1951) — французский кинооператор.
 Годар, Бенжамен Луи Поль (1849—1895) — французский скрипач и композитор.
 Годар, Владимир (род. 1956) — словацкий композитор и педагог, музыковед.
 Годар, Жан-Люк (1930—2022) — французский кинорежиссёр, актёр и сценарист, продюсер, критик.
 Годар, Луи (род. 1945) — итальянский филолог и археолог бельгийского происхождения.
 Годар, Мишель (род. 1960) — французский музыкант, джазовый тубист, бас-гитарист и композитор.
 Годар, Эжен (1827—1890) — французский воздухоплаватель.

См. также 
 Годдар